Der X-ray-Kunststil der Aborigines in Australien, so wird angenommen, entstand vor etwa 2000 Jahren, der sich bis zum heutigen Tag fortentwickelt hat. Kennzeichnend für diesen Malstil ist die Verwendung von X-Zeichen innerhalb der dargestellten Bildformen. Diese Malformen und deren Bilder, die bis zu 2,5 Meter groß sind, kommen vor allem im Westen des Arnhem Land im Northern Territory vor. Diese Malform ist durchaus weltweit unterschiedlich verbreitet und wird allgemein als Röntgenstil (abgeleitet von den ursprünglich X-Strahlen. englisch X-rays, genannten Röntgenstrahlen) bezeichnet.

Gegenstand 
Es handelt sich um eine traditionelle Kunstform der Aborigines, die ursprünglich in Felsenhöhlen, an Felsenüberhängen und vor allem auf Baumrinden aufgebracht wurde.

Künstlerischer Gegenstand sind menschliche oder tierische Figuren mit deren inneren Organen und Knochenstrukturen, unter Verwendung von X-Formen. Es werden mythische und Traumzeitfiguren dargestellt, die die Beziehungen der indigenen Bevölkerung Australiens zur Natur und Übernatur in ihrem ethnischen Religionen darstellen. Ferner werden auch Fische und Tiere gemalt, die ihre Lebensgrundlage bildeten. Im frühen X-ray-Stil werden das Rückgrat und Rippen, innere Organe von Menschen und Tieren gemalt. Später kamen Muskeln, Körperfett, Sehnerven und Muttermilch als gemalte Gegenstände hinzu, wie auch Gegenstände wie Gewehre und Gewehrkugeln, die die europäischen Siedler mitbrachten. Diese werden im Körperinneren dargestellt.

Farben 
Die Umrisse der Kunstfiguren im X-ray-Kunststil werden in Northern Australia oft in weißen Farben gemalt und die inneren Flächen in roten oder gelben. Die Farben wurden als Ocker-Pigmenten herstellt, den natürlichen Vorkommen entnommen und fein gemahlen. Schwarze Farben werden aus Holzkohle hergestellt.

Heute 
Zahlreiche X-ray-Gemälde wurden 1948 von der American-Australian Scientific Expedition to Arnhem Land bei Oenpelli dokumentiert. Dort entwickelte sich in den 1960er Jahren eine Künstlerbewegung dieses Kunststils.

Eine bedeutende Galerie, in der X-ray-Gemälde ausgestellt sind, befindet sich bei Ubirr und eine weitere in Injaluk, in der Nähe von Oenpelli,

Weblinks 
 samemory.sa.gov.au: Zwei Aborigines, die bei Oenpelli im X-ray-Stil auf einer Baumrinde malen (Foto von Charles Mountford von 1948)

Einzelnachweise 

Kunst der Aborigines